Аарон Джамал Кроуфорд (; родился 20 марта 1980 года в Сиэтле, штат Вашингтон) — американский профессиональный баскетболист. Может играть как на позиции атакующего защитника, так и на позиции разыгрывающего. Был выбран в первом раунде под общим 8-м номером на драфте НБА 2000 года клубом «Кливленд Кавальерс», но в тот же день был обменян в «Чикаго Буллз».

Джамал Кроуфорд известен тем, что 55 раз в своей карьере ему удавалось набирать 4 очка за одну атаку: трёхочковый бросок с нарушением со стороны противника плюс реализованный штрафной.

Он считается одним из лучших разыгрывающих игроков в истории НБА. Он трижды был признан лучшим шестым игроком в НБА, и этот рекорд он делит с Лу Уильямсом.

Карьера в НБА 
После первых 4-х сезонов в «Чикаго Буллз» Кроуфорд был обменян в «Нью-Йорк Никс». 26 января 2007 года Джамал набрал 52 очка, забив 16 штрафных и 8 трёхочковых бросков подряд, но так и не сумел добраться до командного рекорда Лэтрелла Спрюэлла (9 трёхочковых попаданий подряд).

21 ноября 2008 года Кроуфорд был обменян в «Голден Стэйт Уорриорз» на тяжелого форварда Эла Харрингтона. Кроуфорд единственный баскетболист, который набирал 50 очков за матч, выступая за 4 разных клуба НБА («Чикаго», «Нью-Йорк» и «Голден Стэйт» и «Финикс Санз»). Кроме того  Джамал стал самым возрастным игроком в истории, кто набирал в одной игре 50 очков и более (51 очко в возрасте 39 лет) обойдя тем самым рекорд Майкла Джордана (38 лет).

25 июня 2009 года Кроуфорд был обменян в команду «Атланта Хокс» на Эйси Ло и Спиди Клэкстона. Кроуфорд стал лучшим шестым игроком НБА в сезоне 2009—2010, набирая в среднем по 18 очков, делая 3 передачи и 2,5 подбора за игру.

15 декабря 2011 года Кроуфорд подписал контракт с командой «Портленд Трэйл Блэйзерс». Сезон 2011/12 защитник провел с показателями 13,9 очка, 3,2 передачи и 2,0 подбора в среднем за матч.

12 июля 2012 года, Кроуфорд на правах свободного агента перешёл в команду «Лос-Анджелес Клипперс».

17 октября 2018 года Кроуфорд подписал контракт с «Финикс Санз». 9 апреля 2019 года в финале сезона, проиграв «Даллас Маверикс» со счетом 120-109, Кроуфорд вошел в историю НБА как самый возрастной игрок, которому удалось набрать 50 и более очков в одном матче. В игре против «Даллас Маверикс» 39-летний Кроуфорд заработал 51 очко. В возрасте 39 лет и 20 дней он побил рекорд самого возрастного игрока, набравшего 50 и более очков, который принадлежал Майклу Джордану. Кроуфорд стал обладателем еще одного уникального рекорда. Никому в истории НБА ранее не удавалось набрать 50 и более очков в играх за четыре разные команды. Помимо сегодняшнего матча, он набирал 50 очков за «Чикаго» в 2004 году, 52 за «Нью-Йорк» в 2007 году и 50 – за «Голден Стэйт» в 2008-м.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты США
Игроки «Мичиган Вулверинс» (баскетбол)
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Бруклин Нетс»